Ampollino – fiume della Calabria che nasce dai monti della Sila
 Ampollino – lago artificiale derivato dallo sbarramento del suddetto fiume